Ерль — містечко й громада округу Куфштайн у землі Тіроль, Австрія.

 Ерль Володимир Ібрагімович (1947) — російський поет, прозаїк, текстолог.